Ема од Нормандије (око 985 - 6. март 1052) била је енглеска краљица као супруга двојице краљева - Етелреда II Неспремног и Кнута Великог.

Биографија 
Ема Нормандијска била је кћи Ричарда I од Нормандије и његове супруге Гуноре. Брат јој је био Ричард II од Нормандије. Своме првом мужу, краљу Етелраду родила је троје деце: Едварда III Исповедника, Году и Алфреда Етелинга. Након Етелрадове смрти удала се за Кнута. Њему је родила двоје деце: Хартакнута и Гунхилду. Умрла је у Винчестеру 6. марта 1052. године.

Породично стабло

Литература 
 

Рођени 985.
Умрли 1052.
Енглеске краљице
Норманска династија